Ел Рефухио Вијехо има више значења:

 Ел Рефухио Вијехо (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рефухио Вијехо (Косолапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику